Louvigné (Mayenne)
ook:
Louvigné-de-Bais, Ille-et-Vilaine
Louvigné-du-Désert, Ille-et-Vilaine

Zie ook
Louvignies (doorverwijspagina)
Louvigny (doorverwijspagina)